Sergio Campana (1934-), avocat italien et ancien footballeur ;
 Sergio Campana (1986-), pilote automobile italien.